Sotillo del Rincón är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Sotillo del Rincón ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sotillo del Rincón är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Sotillo del Rincón. Runt Sotillo del Rincón är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Vinuesa,  km väster om Sotillo del Rincón. I omgivningarna runt Sotillo del Rincón 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kastilien och Leon